Revue může být:

časopis s hodnotnějším a náročnějším obsahem
Revue Salve
La Revue blanche
revue (hudba) divadelní představení sestavené z mluvených, hudebních a tanečních výstupů, které jsou spojeny jednoduchým dějem
revue (soubor), umělecký soubor určený k jejich předvádění
lední revue
konkrétní film či televizní pořad nebo jiné audiovizuální dílo
Revue z bedny, televizní film režiséra Zdeňka Podskalského 
Revue na zakázku, česko-ruský film z roku 1982 režiséra Zdeňka Podskalského
Druh písma
Revue (písmo)